«Прекрасная Руанда» () — государственный гимн Руанды, один из государственных символов страны, наряду с гербом (эмблемой) и флагом. Заменил с 1 января 2002 прежний гимн «Наша Руанда» () в рамках кампании по преодолению последствий гражданской войны.

Текст

На киньяруанда

На суахили 
Rwanda, nchi yetu nzuri na yenye 
kupendwa na milima, maziwa na volkano 
Nchi ya Mama, ingejazwa furaha kila wakati
Sisi watoto wako wote: Abanyarwanda
Wacha tuimbe mng'ao wako na tutangaze ukweli wako wa hali ya juu
Wewe, kifua cha mama yetu sisi sote
Ungeweza kupendwa milele, mafanikio na funika sifa.

Urithi wenye thamani, kwamba Mungu analinda kwako
Ulijaza sisi bidhaa zenye bei kubwa
Tamaduni yetu ya kawaida hututambulisha
Lugha yetu moja inatuunganisha Kwamba akili zetu, 
dhamiri zetu na vikosi vyetu Kukujaza utajiri anuwai
Kwa maendeleo yasiyokoma tena.

Wazee wetu wenye nguvu
Walijitolea miili na roho 
mbali na kukufanya wewe kuwa taifa kubwa
Ulishinda nira ya ukoloni-ubeberu ambayo imeharibu
Afrika kabisa na furaha yako ya uhuru wako 
huru imepatikana ambayo kila mara tutatetea.

Kudumisha hii Cape, Mpendwa Rwanda,
Kudumu, tunajitolea kwa ajili yako Ili amani itawale nchi nzima
Kwamba uko huru na kizuizi chochote
Kwamba uamuzi wako unakodisha maendeleo
Kwamba una uhusiano mzuri na nchi zote
Na kwamba hatimaye kiburi chako kinastahili heshima yako.

Французский текст 
Rwanda, notre beau et cher pays
Paré de collines, de lacs et de volcans
Mère-patrie, sois toujours comblée de bonheur
Nous tous tes enfants: les Rwandais 
Chantons ton éclat et proclamons tes hauts faits
Toi, Giron maternel de nous tous
Sois à jamais admiré, prospère et couvert d’éloges.

Précieux héritage, que Dieu te protège
Tu nous as comblés de biens inestimables
Notre culture commune nous identifie
Notre unique langue nous unifie
Que notre intelligence, notre conscience et nos forces
Te comblent de richesses diversifiées
Pour un développement sans cesse renouvelé.

Nos valeureux aïeux
Se sont donnés corps et âmes
Jusqu’à faire de toi une grande Nation
Tu as eu raison du joug colonialo-impérialiste
Qui a dévasté l’Afrique tout entière
Et te voici aise de ton indépendance souveraine
Acquis que sans cesse nous défendrons.

Maintiens ce cap, Rwanda bien-aimé
Debout, nous nous engageons pour toi
Afin que la paix règne dans tout le pays
Que tu sois libre de toute entrave
Que ta détermination engage le progrès
Qu’excellent tes relations avec tous les pays
Et qu’enfin ta fierté te vaille estime.

Перевод на русский 
Руанда, наша прекрасная и родная страна
Украшенная холмами, озёрами и вулканами
Родина, счастьем всегда была бы наполнена
Мы все ваши дети: народ Руанды
Позвольте нам петь ваш взгляд и провозглашать ваши высокие факты
Ты, мать всех нас
Ты бы восхищались вечно, преуспевающим и прикрытым хвалебным покровом.

Бесценное наследие, которое Бог хранит для вас
Ты дала нам бесценный товар
Наша общая культура отличает нас
Наш единый язык объединяет нас
Что наш разум, наша совесть и наши силы
Наполнит тебя разнообразными богатствами
Для непрерывного развития.

Наши доблестные предки
Отдавали тебе тела и души
Что касается превращения нас в большую нацию
Они преодолели колониально-империалистическое иго
Что полностью опустошило Африку
И ваша радость от суверенной независимости
Приобрели, что постоянно будем защищаться.

Поддержи этот мыс, любимая Руанда,
Стоя, мы обязуемся для тебя
Чтоб мир царил по всей стране
Что ты свободна от всех препятствий
Что твоя решимость требует прогресса
Что у тебя прекрасные отношения со всеми странами
И, наконец, твоя гордость стоит нашего уважения.

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info
 mp3-версия исполнения гимна духовым оркестром Военно-морских сил США

Государственные символы Руанды
Руанда